

Niemcy 
 Weißenberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Biała Góra

Osoby 
 Joseph Weißenberg – niemiecki reformator

Zobacz też 
 Weißberg
 Weißenburg
 Weißensberg